The Thin Blue Line – film del 1966 diretto da William Friedkin
 La sottile linea blu (The Thin Blue Line) – film del 1988 diretto da Errol Morris
 Sbirri da sballo (The Thin Blue Line) – serie televisiva britannica degli anni 1990